Kalidasa är ett släkte av insekter. Kalidasa ingår i familjen lyktstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lyktstritar